Ambassade, een diplomatieke vertegenwoordiging van een land in een ander land
De Ambassade (televisiereeks), een Belgisch televisieprogramma
De Ambassade (Nederlandstalige wave band) uit Amsterdam.

Zie ook 
Consulaat 
Ereconsul